Miejscowości w USA:
 Paw Paw – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Lee
 Paw Paw – wieś w stanie Michigan, w hrabstwie Van Buren
 Paw Paw – miejscowość w stanie Wirginia Zachodnia, w hrabstwie Morgan
Gminy w USA:
 Paw Paw (ang. Paw Paw Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie DeKalb
 Paw Paw (ang. Paw Paw Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Wabash
 Paw Paw (ang. Paw Paw Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Elk
 Paw Paw (ang. Paw Paw Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Van Buren